Джон Па́ркинсон (, , Бутл — ), более известный как Джек Па́ркинсон () — английский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Ливерпуль» начала XX века.

Международные матчи 
Паркинсон дважды побеждал в играх за сборную Англии по футболу, первая из которых состоялась 14 марта 1910 года в Кардиффе сборной Уэльса (1:0).

Достижения 

 Чемпион Второго дивизиона Футбольной лиги: 1904/05
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Футбольной лиги: 1910

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru  
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net  
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»  

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Бери»